CLMP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 373 амінокислот, а молекулярна маса — 41 281.

Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах, щільних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Міжклітинні контакти